Chainosauria zijn een groep van Therapsida behorend tot de Anomodontia. Het waren herbivoren  met het formaat van een mol tot olifant. Ze leefden tijdens van Midden-Perm tot ten minste het Laat-Trias met een wereldwijde verspreiding. De evolutionair succesvolste groep van de Chainosauria zijn de Dicynodontia.

De Chainosauria ontwikkelden zich vermoedelijk in eerste instantie op het zuidelijke supercontinent Gondwana. Het basaalst bekende taxon is Patranomodon, bekend uit de afzettingen van de Beaufortgroep in Zuid-Afrika. Eodicynodon geldt als de basaalste dicynodont en dit dier is bekend uit dezelfde afzettingen als Patranomodon. Een zijtak in de evolutie van de Chainosauria vormde Galeops uit het Laat-Perm, die voorheen tot de Dromasauria werd gerekend. De dicynodonten waren ongeveer 250 miljoen jaar geleden de meest voorkomende gewervelden op het land en de belangrijkste herbivoren. In het Trias kregen de dicynodonten steeds meer te lijden onder competitie van Archosauromorpha en stierven ze uiteindelijk uit. 
 
De verwantschap van de Chainosauria met de andere Anomodontia wordt in onderstaand cladogram weergegeven:

Anomodontia
Perm
Trias